Пре́данность:
 Преданность — верность и непоколебимая приверженность, основанная на любви и проявляемая даже в трудных обстоятельствах.
 «Преданность» — романтическая комедия 1931 года.
 «Преданность» — фильм-биография 1946 года с добавлением вымышленных событий о жизни сестёр Бронте.
 «Преданность» — индийский фильм-мелодрама 1969 года режиссёра Шакти Саманты.
 «Преданность» — индийский фильм-мелодрама 1972 года режиссёра Шакти Саманты.
 «Преданность» — американский телесериал 2015 года.